Ел Френо има више значења:

 Ел Френо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Френо (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику